Мгрдич Бешигташлян (; 18 августа 1828, Константинополь — 29 ноября 1868, Константинополь) — армянский поэт, драматург, актер, режиссёр и общественный деятель.

Биография 

Мгрдич Бешигташлян родился в 1828 году в пригороде Константинополя Ортагюх, в семье портного. Начальное образование получил в армянской католической семинарии Константинополя. В 1839 году его отправляют в Падую (Италия), в школу венецианских мхитаристов. Завершив учёбу в 1845 году, Бешигташлян возвращается в Константинополь, где приступает к активной педагогической, общественной, литературной и театральной деятельности. В школах столицы он преподаёт армянский и французский языки. Бешигташлян — один из основателей Общенационального общества (1846—1852), способствовавшего распространению армянского просвещения в населённых армянами районах Малой Азии, издававшего произведения армянских и европейских авторов, и т. д. Бешигташлян принимал участие и в работе других обществ, которые вели борьбу против турецкого ига, оказывали помощь участникам Зейтунского восстания 1862 года.

В 1856 году Бешигташлян основывает в Константинополе армянский национальный театр. Он переводил для театра пьесы европейских авторов, выступал как режиссёр и актёр. В 1856—1858 годах он написал исторические трагедии «Корнак», «АршакII», которые ставились на сцене основанного им театра. Его перу принадлежат также трагедии «Ваган» и «Ваге» и несколько комедий. Бешигташлян способствовал и развитию армянского музыкального искусства, сочиняя музыку к спектаклям, а также на свои стихи и стихи Гевонда Алишана. Он поддерживал творческие связи с выдающимся армянским композитором Тиграном Чухаджяном.

Стихи Бешигташлян начал писать со второй половины 1840-х годов, публикуя их в западноармянской периодике. Первый сборник его стихотворений и драматических произведений вышел в свет в Константинополе в 1870 году под названием «Сочинения».

Скончался Бешигташлян 29 ноября 1868 года в Стамбуле.

Творчество 

Творчество Бешигташляна ещё в значительной мере связано с наследием венецианских армянских поэтов. Эта связь обусловлена биографией: юношей Бешигташлян учился в Италии, в одной из армянских школ, у известных писателей и учёных-членов мхитаристской конгрегации. Не случайно он не только обратился к предшественникам-классицистам с циклом стихотворных посвящений, но написал, следуя их традициям, множество стихотворений на грабаре. Эти стихи, повествующие об историческом прошлом Армении, полны сугубо отвлечённых рассуждений о жизни и смерти, природе и человеке. Однако уже в середине 50-х годов в поэзии Бешигташляна произошло то же, что несколько ранее произошло в творчестве Г. Алишана, — переход от канонов армянского классицизма к миру остроконтрастных и ярких романтических чувств, красок и настроений. Добавим также, что, в отличие от Алишана, Бешигташлян наряду со стихами на патриотические темы создал и стихи, в которых глубоко и тонко изобразил муки любви и красоту природы. Именно это имел в виду Паруйр Севак, когда назвал Бешигташляна «основоположником и первым классиком новой армянской лирики».

Прекрасное заключено для поэта в мягкой и элегической грусти, гармонии, умиротворённости чувств. Такова и любовь его лирического героя: она тиха и застенчива, исполнена скромности, достоинства и просветлённой, мудрой печали, лишена внешних показных эффектов. Мгрдич Бешигташлян — тонкий лирик. «Любить все красивое, доброе, возвышенное» — вот эстетический идеал поэта.

И всё-таки поэтическая слава Бешигташляна в первую очередь зиждется на его немногочисленных, но достигших совершенства патриотических стихах. Они, эти стихи, вдохновляли разные поколения, их пели и поют, они вошли в школьные учебники, их строки стали крылатыми. В его медитациях возникает образ родины — вечной обители мечты поэта. Венец патриотической лирики Бешигташляна — цикл «Зейтунские песни». Посвятив его героям Зейтунского восстания, поэт создал замечательный гимн героизму, славе и бессмертию армянских воинов, павших на поле брани. Политическая реакция в Турции сокрушила его надежды на освобождение родины, и он, предавшись мрачному отчаянию, ищет утешение в романтической «философии смерти» .

Сочинения М. Бешигташляна 
 «Песня Отчизны» (стихотворение) (1850);
 «Корнак» (историческая трагедия) (1856);
 «Аршак II» (историческая трагедия) (1858);
 «Ваган» (историческая трагедия) (1858);
 «Ваге» (историческая трагедия) (1858);
 «О трех храбрецах» (комедия) (18);
 «Комедия о разбойниках» (комедия)(18);
 «Армянский храбрец» (песня) (1862);
 «Мы — братья» (песня) (1862);
 «Смерть храбреца» (стихотворение) (1863);
 «Похороны храбреца» (стихотворение) (1862-63);
 «Храбрая армянка» (стихотворение) (1863);
 «Весна» (стихотворение) (1864);
 «Слёзы Девы» (песня) (1864);
 «К зефиру Алемдага» (стихотворение) (1864);
 «Возвращение» (стихотворение) (1864);
 «Летите, мои песни» (стихотворение) (1864);
 «Марш» (стихотворение) (1867);
 «Прогулка у горы Великан» (песня) (186);
 «Старец из Вана» (песня) (1868);
 «Вам счастья не знать» (стихотворение) (1868);
 «Песня» (1868);
 «Лира Девы» (стихотворение) (1868);
 «Песня» (1868);
 «Последний вздох» (стихотворение) (1868);
 «Предсмертная песня» (1868);
 «Песня» (1868).

Литература 
 
 Армянские поэты Нового времени. — Л., 1983

Писатели Османской империи
Поэты Османской империи
Армянские поэты